Сезон 2016/2017 — 1-й сезон для «РБ Лейпциг» в первой Бундеслиге и 8-й год со дня основания футбольного клуба.

Перед началом сезона Ральф Рангник озвучивал в качестве цели для команды необходимость закрепиться в Бундеслиге и финишировать в середине её турнирной таблицы. По мнению обозревателя издания Die Welt, на тот момент более благоприятный исход для команды был маловероятен.

Официально сезон стартовал для клуба 20 августа 2016 года с гостевого матча розыгрыша кубка Германии с поражения от клуба второй Бундеслиги «Динамо» (Дрезден). 28 августа состоялся дебют «РБ Лейпциг» в первой Бундеслиге. В отличие от кубка в чемпионате Германии клуб продемонстрировал беспроигрышную серию из 13 матчей, что позволило ему в течение трёх туров быть лидером турнирной таблицы. В дальнейшем клуб опустился на вторую позицию, которую сумел вплоть удержать до финиша первенства.

Несмотря на то, что для клуба это был первый сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии, ему удалось не только закрепиться в нём, но и отобраться напрямую в групповой этап Лиги чемпионов 2017/2018. Подводя итоги турнира, главный тренер команды Ральф Хазенхюттль назвал второе место в Бундеслиге успешным результатом, поскольку клубу удалось стать «лучшим среди всех остальных». Хазенхюттль отметил, что объяснить столь высокую позицию для клуба-новичка достаточно трудно, и выделил большой вклад менеджмента команды.

Тренерский штаб

Трансферы 
Трансферная кампания «РБ Лейпциг», как и в предыдущие годы, преимущественно была нацелена на покупку молодых игроков. Среди наиболее перспективных приобретений команды газета Mitteldeutsche Zeitung выделяла покупки Тимо Вернера, Наби Кейта и Оливера Берка. Клуб практически не получил доходов от трансферов, поскольку отдавал игроков в аренду. Традиционно существенная часть сделок команды была совершена с австрийским клубом «Ред Булл» (Зальцбург). В этой связи клубу предрекали проблемы с прохождением требований финансового Fair Play УЕФА.

Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 58 500 000

Пришли в аренду 

Общие расходы:  € 1 500 000

Ушли из клуба 

Общий доход:  € 0

Ушли в аренду

Доходы от трансферов 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в евро. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  50 000 000

Зима:  10 000 000

Всего:  60 000 000

Доходы 
Лето:  0

Зима:  0

Всего:  0

Прибыль 
Лето:  50 000 000

Зима:  10 000 000

Всего:  60 000 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
|colspan="10" style="background:#FADFAD " align="center"|Вратари

|-
|colspan="10" style="background:#DFFF00 " align="center"|Защитники

|-
|colspan="10" style="background:#E0FFFF " align="center"|Полузащитники

|-
|colspan="10" style="background:#E0B0FF " align="center"|Нападающие

|-
|colspan="10" style="background:#FFE4E1 " align="center"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Нападающий команды Тимо Вернер стал лучшим немецким бомбардиром лиги и, по мнению издания Die Welt, одним из главных прорывов сезона, а также основным кандидатом на свою позицию в сборную Германии.

Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Кубок Германии 

Кампания клуба в розыгрыше Кубка Германии была завершена в первом же раунде после поражения от дрезденского «Динамо» в серии пенальти. Сам матч прошёл со скандалом из-за поведения болельщиков «Динамо», выкинувших на поле отрубленную голову быка.

Чемпионат Германии

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Примечания 

РБ Лейпциг
ФК «РБ Лейпциг»